La rue François-Mauriac peut désigner : 
 la rue François-Mauriac, située à Bordeaux, anciennement nommée rue Villebrun ; 
 la rue François-Mauriac, située à Colombes ; 
 la rue François-Mauriac, située à Marmande ;
 la rue François-Mauriac, située à Marseille ;
 la rue François-Mauriac, située à Vémars ;
 la rue François-Mauriac, située à Villepinte.